Tabell och resultat för Grupp F i Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2008.

Tabell 

 Sverige blev tilldelad segern med 3–0 i den avbrutna matchen Danmark – Sverige.

Inbördes möten

Resultat

Referenser

Externa länkar 
 
 

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008